Louva-a-deus - insetos da ordem Mantodea
 Camarão-louva-a-deus

Artes marciais 
 Louva-a-deus do norte
 Louva-a-deus do sul
 Louva-a-deus sete estrelas
 Tai chi chuan estilo louva-a-deus

Desambiguação